DIC é uma sigla:

Empresas 
 DiC Entertainment (vinda das palavras francesas Diffusion Information Communication) é uma empresa francesa que trabalha com animação.

Dainippon Ink & Chemicals empresa do setor químico do Japão.

Bairros 
Na cidade de Campinas, DIC designa: Distrito Industrial de Campinas, o nome de seis conjuntos habitacionais:
 DIC I (Cj. Hab. Monsenhor Luís Fernando Abreu)
 DIC II (Cj. Hab. Doutor Antônio Mendonça de Barros)
 DIC III (Cj. Hab. Rui Novais)
 DIC IV (Cj. Hab. Lech Walesa)
 DIC V (Cj. Hab. Chico Mendes)
 DIC VI (Cj. Hab. Santo Dias da Silva)

Desambiguações de siglas